Kwahu – płaskowyż w południowej Ghanie
 Kwahu South – dystrykt w Regionie Wschodnim Ghany
 Kwahu West – dystrykt w Regionie Wschodnim Ghany